Immenstedt kan syfta på:

Tyskland 

 Immenstedt, Nordfriesland,  ort och kommun i Schleswig-Holstein, 
 Immenstedt, Dithmarschen, ort och kommun i Schleswig-Holstein,